Tanzania
Kichangani – circoscrizione del distretto urbano di Morogoro
Kichangani – circoscrizione del distretto di Ulanga